Gaietà Cornet i Mas, viatger i escriptor
 Gaietà Cornet i Palau, enginyer, dibuixant i caricaturista català
 Gaietà Cornet Pàmies, atleta català